Юрминка — название населённых пунктов в России:

 Юрминка — деревня в Бакалинском районе Башкортостана.
 Юрминка — деревня в Аромашевском районе Тюменской области.

См. также 
 Юрманка